Джейсон Чимера (англ. Jason Chimera; 2 мая 1979; Эдмонтон, Альберта, Канада) — канадский хоккеист, крайний нападающий клуба НХЛ «Анахайм Дакс».

Карьера игрока

Ранние годы 
Чимера начинал играть в хоккей в Западной хоккейной лиге (WHL) за такие юниорские клубы как «Медисин-Хат Тайгерс» и «Брэндон Уит Кингз».

Клубная карьера 
Джейсон был выбран на драфте НХЛ 1997 года под общим 121-м номером клубом из его родного города — «Эдмонтон Ойлерз», в основном из-за его выдающийся техники катания. В течение трех сезонов Чимера играл за фарм-клуб «Гамильтон Булдогс» в Американской хоккейной лиге (АХЛ). По итогам сезона 2001/02, который стал для него заключительным в составе этой команды, он был включен в символическую сборную АХЛ.

Хоккеист отыграл два сезона за «Эдмонтон Ойлерз», прежде чем в 2004 году был обменян в «Финикс Койотс». Из-за локаута в НХЛ 2004/05 Чимера отправился в Италию играть за клуб «Мастини Варезе». Так и не сыграв за «Койотс», в 2005 году он был обменян в «Коламбус Блю Джекетс» на Джеффа Сандерсона.

В «Блю Джекетс» Чимера преимущественно играл в нападении слева в третьем звене, в которое входили центрфорвард Мэнни Малхотра и правые нападающие Дэн Фриче или Тревор Летовски.

Сезон 2008/09 Джейсон начал в качестве ветерана, в звене которого числились новички Дерик Брассар и Якуб Ворачек.

28 декабря 2009 года Чимера был обменян в «Вашингтон Кэпиталз» на Криса Кларка и Милана Юрчину.

Во время локаута НХЛ 2012 года канадец выступал за чешский клуб «Пираты Хомутов», с которым сыграл 5 матчей.

В октябре 2013 года Департамент по безопасности хоккеистов НХЛ оштрафовал Чимеру на $ 4 487 за толчок на борт защитника «Эдмонтон Ойлерз» Джастина Шульца во время матча регулярного чемпионата.

8 ноября 2013 года клуб продлил с форвардом контракт ещё на два года, по которому Джейсон будет зарабатывать $ 2 млн в год.

В апреле 2016 года Департамент по безопасности игроков НХЛ оштрафовал нападающего на $ 5 тыс. за удар защитника «Филадельфия Флайерз» Шейна Гостисбеера концом клюшки. По условиям коллективного договора, деньги были направлены в фонд экстренной помощи хоккеистов.

После окончания контракта в статусе неограниченно свободного агента подписал 2-летний контракт с «Нью-Йорк Айлендерс» на сумму $ 4,5 млн. В дедлайн сезона 2017/18 был обменян в «Анахайм Дакс» на Криса Вагнера.

Международная карьера 
Принимал участие в чемпионате мира среди юниоров в 1999 году и завоевал в составе сборной Канады серебряную медаль.

В 2007 году выиграл с национальной командой мировое первенство, победив в финале сборную Финляндии - 4:2.

Серебряный призёр чемпионата мира в 2008 года, участник в чемпионата мира 2014 года.

Статистика

Клубная карьера

Международные соревнования

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Хоккеисты Канады
Хоккеисты НХЛ
Хоккейные нападающие
Игроки «Медисин-Хат Тайгерс»
Игроки «Гамильтон Булдогс»
Игроки «Брэндон Уит Кингз»
Игроки «Эдмонтон Ойлерз»
Игроки «Коламбус Блю Джекетс»
Игроки «Вашингтон Кэпиталз»
Игроки ХК «Пираты»
Игроки сборной Канады по хоккею с шайбой
Чемпионы мира по хоккею с шайбой
Задрафтованные ХК «Эдмонтон Ойлерз»